Termenul „Minodora” se poate referi la:

Prenume feminin, ziua onomastică se sărbătorește la 10 septembrie
Minodora Muntean (n. 1978),  o cântăreață de muzică pop din România
Minodora Susana Luca, primar în Băișoara, Cluj

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Prenume românești